Klaffke ist der Familienname folgender Personen:

 Gesa Klaffke-Lobsien (* 1937), deutsche Lehrerin und Sachbuchautorin
 Irene Klaffke (* 1945; † 2021), deutsche Malerin und Illustratorin 
 Kaspar Klaffke (* 1937), deutscher Landschaftsarchitekt und Raumplaner
 Martin Klaffke (ca. 1970), deutscher Volkswirt und Professor für Betriebswirtschaftslehre